Стеклобóй:
 Стеклобой — непригодные для прямого использования изделия или части изделий из стекла.
 Стеклобой — заострённая и закáленная часть на конце ножа (рукояти или хвостовике) для нанесения удара о стекло в целях его разбивания.